Лесной сельсовет может означать:

 Лесной сельсовет — муниципальное образование в Бийском районе Алтайского края России.
 Лесной сельсовет — муниципальное образование в Чишминском районе Башкортостана.